Sono diverse le costruzioni fortificate dal nome Castel Pietra o similare.

Trentino-Alto Adige

Provincia di Bolzano
Castel Pietra o Castelpietra o ancora Stein am Ritten a Renon
Castel Pietra o Castel Sprechenstein a Vipiteno

Provincia di Trento
Castel Pietra a Calliano
Castel Pietra a Tonadico

Liguria

Città metropolitana di Genova
Castello della Pietra a Vobbia

Toscana

Provincia di Grosseto
Castel di Pietra a Gavorrano

Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani
Torre Pietra a Margherita di Savoia

Sicilia

Provincia di Messina
Castello di Pietra di Roma a Torrenova